Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada de 1981 al circuit de Zolder el 17 de maig del 1981.

Resultats

Altres 
 Pole: Carlos Reutemann 1' 22. 28 

 Volta ràpida: Carlos Reutemann 1' 23. 30 (a la volta 37)

Referències 
 

Bèlgica
1981